Sara Errani och Roberta Vinci var regerande mästare, men förlorade i finalen mot Ekaterina Makarova och Elena Vesnina med 5–7, 2–6.

Seedning 

  Sara Errani /  Roberta Vinci (Final)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (Semifinal)
  Nadia Petrova /  Katarina Srebotnik (Semifinal)
  '''Ekaterina Makarova /  Elena Vesnina (Mästare)
  Liezel Huber /  María José Martínez Sánchez (Första omgången)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (Första omgången)
  Bethanie Mattek-Sands /  Sania Mirza (Tredje omgången, avbröt på grund av att Mattek-Sands skadat sig)
  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (Andra omgången)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (Andra omgången)
  Kristina Mladenovic /  Galina Voskoboeva (Kvartsfinal)
  Anastasia Pavlyuchenkova /  Lucie Šafářová (Kvartsfinal)
  Serena Williams /  Venus Williams (Drog sig ur)
  Zhang Shuai /  Zheng Jie (Tredje omgången)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (Första omgången)
  Chan Hao-ching /  Darija Jurak (Andra omgången)
  Daniela Hantuchová /  Anabel Medina Garrigues ''(Första omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser

Franska öppna 2013